Сумкино — топоним в России:

 Сумкино — деревня, Нижегородская область, Лысковский район.
 Сумкино — деревня, Оренбургская область, Матвеевский район.
 Сумкино — посёлок, Тюменская область, Тобольский городской округ.